Iljenkow () – białoruskie i rosyjskie nazwisko.

Osoby o tym nazwisku 
 Aleksandr Iljenkow –  radziecki polityk
 Ewald Iljenkow – radziecki filozof

Białoruskie nazwiska
Rosyjskie nazwiska